Анна Ивановна Сухорукова (10 апреля 1919, Катуховские Выселки 2-е, Воронежская губерния — 25 сентября 1984, Панинский район, Воронежская область, РСФСР, СССР) — звеньевая колхоза «Красный маяк», Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 10 апреля 1919 года в селе 2-е Катуховские Выселки (ныне — посёлок Панинского района Воронежской области). Русская.

С 1930 года — колхозница, звеньевая колхоза «Красный маяк».

За получение высокого урожая ржи на площади 8 га Сухоруковой Анне Ивановне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

До 1972 года продолжала работу в колхозе «Красный маяк».

Умерла 25 сентября 1984 года. Похоронена в посёлке Алое Поле  Воронежской области.

Награждена орденом Ленина, медалями.

Ссылки

Литература 
 Воронежская энциклопедия. — Воронеж, 2008.
 Золотые Звёзды земли Воронежской / Составитель Э. С. Лыкова. — Воронеж, 1989.

Полеводы